Астрономическая обсерватория Сормано — астрономическая обсерватория, основанная в 1987 году в Сормано, Ломбардия, Италия. Входит в состав Группы Итальянских астрометристов.

Руководители обсерватории 
 Пьеро Сиколи

Инструменты обсерватории 
 500mm f/6.8 Ritchey-Cretien +  Apogee CCD 1024х1024 (ранее SBIG St6)
 15 cm (6 inch) refractor
 17.8 cm (7.2 inch) Maksutov (для гидирования)

Направления исследований 
 Подтверждение околоземных астероидов
 Открытие астероидов
 Наблюдения комет

Основные достижения 
 Открыто около 100 астероидов которые уже получили постоянное обозначение
 10424 астрометрических измерений опубликовано с 1989 по 2011 года

Известные сотрудники 
 Марко Каванья, Вальтер Джульяни, Франческо Манка, Аугусто Теста, Паоло Кьявенна

Адрес обсерватории 
 Via Valli, 9 22040 Garbagnate Monastero Lecco

Примечания

Ссылки 

 Страница обсерватории на 
 Архивная страница обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Sormano»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Италии
Появились в 1987 году в Италии
Здания и сооружения провинции Комо